Holbeinsberg ist der Name folgender Personen:
 Franz von Holbein-Holbeinsberg (1832–1910), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Franz Ignaz Holbein von Holbeinsberg (1779–1855), österreichischer Bühnendichter und Theaterdirektor, siehe Franz Ignaz von Holbein
 Therese Holbein von Holbeinsberg (um 1781–1859), österreichische Malerin und Radiererin